Футбольная лига Англии 1901/1902 () — 14-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии по в четвёртый раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Вест Бромвич Альбион».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1901/02 на сайте RSSSF.com

1901
Футбол в Англии в сезоне 1901/1902